Hejkal může být:

 Hejkal – pohádková bytost, vydávající strašné zvuky, lesní strašidlo
 Hejkal (film) – československá televizní pohádka z roku 1978 se Zdeňkem Řehořem v titulní roli
 Hejkal (nakladatelství) – nakladatelství sídlící v Havlíčkově Brodě, vlastněné manželi Martinem Hejkalem a překladatelkou PhDr. Markétou Hejkalovou
 Hejkal (oblek) – maskovací oblek
 Hejkal (památný strom)

Externí odkazy